Dieser Artikel ist eine Übersicht der Kader der 2. Fußball-Bundesliga 2016/17.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum des ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer werden ebenfalls berücksichtigt. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal anführten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind deutsche bzw. Doppelstaatsbürger, die für deutsche Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–17 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 18 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2016/17 ohne Relegation
 Fettgedruckte Werte sind Höchstwerte der Saison,
 Mit II, U19 oder U17 markierte Spieler standen auch im Kader der jeweiligen zweiten, U19- oder U17-Mannschaft.

Kader

VfB Stuttgart 

Trainer: Torsten Lieberknecht
Kapitän:  Marcel Correia

Hannover 96 

Trainer: Daniel Stendel (1–25), André Breitenreiter (26–34)
Kapitän: Manuel Schmiedebach

Eintracht Braunschweig 

Trainer: Torsten Lieberknecht
Kapitän:  Marcel Correia

1. FC Union Berlin 

Trainer: Jens Keller
Kapitän: Felix Kroos

Dynamo Dresden 

Trainer: Uwe Neuhaus
Kapitän: Marco Hartmann

1. FC Heidenheim 

Trainer: Frank Schmidt
Kapitän: Marc Schnatterer

FC St. Pauli 

Trainer: Ewald Lienen
Kapitän: Sören Gonther

SpVgg Greuther Fürth 

Trainer: János Radoki (1–4), Mirko Dickhaut (Interimstrainer am 5. Spieltag),  (6–34)
Kapitän:

VfL Bochum 

Trainer: 
Kapitän: Patrick Fabian

SV Sandhausen 

Trainer: Kenan Kocak
Kapitän:

Fortuna Düsseldorf 

Trainer: Friedhelm Funkel
Kapitän: Oliver Fink

1. FC Nürnberg 

Trainer: Alois Schwartz (1–23), Michael Köllner (24–34)
Kapitän:  Mišo Brečko

1. FC Kaiserslautern 

Trainer:  (1–17), Norbert Meier (18–34)
Kapitän: Daniel Halfar

FC Erzgebirge Aue 

Trainer:  (1–22), Robin Lenk (Interimstrainer am 23. Spieltag),  (24–34)
Kapitän: Martin Männel

Arminia Bielefeld 

Trainer: Rüdiger Rehm (1–10), Carsten Rump (Interimstrainer am 11., 12. und 25. Spieltag), Jürgen Kramny (13–24),  (25–34)
Kapitän: Fabian Klos

TSV 1860 München 

Trainer: Kosta Runjaic (1–13), Daniel Bierofka (Interimstrainer vom 14. bis zum 16. Spieltag),  (Interimstrainer am 17. Spieltag),  (18–34)
Kapitän: Stefan Aigner

Würzburger Kickers 

Trainer: Bernd Hollerbach
Kapitän: Sebastian Neumann

Karlsruher SC 

Trainer: Tomas Oral (1–15), Lukas Kwasniok (Interimstrainer am 16. und 17. Spieltag), Mirko Slomka (18–27), Marc-Patrick Meister (28–34)
Kapitän: Dirk Orlishausen

Siehe auch 
 Kader der deutschen Fußball-Bundesliga 2016/17
 Kader der 3. Fußball-Liga 2016/17

Anmerkungen 

!
Kaderliste